Высочанский поселковый совет — входит в состав Харьковского района Харьковской области Украины.

Административный центр поселкового совета находится в пгт Высокий.

История 
 1938 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 пгт Высокий 
 посёлок Новая Березовка

Примечания 

Поселковые советы Харьковского района